Delectopecten är ett släkte av musslor som beskrevs av Stewart 1930. Delectopecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kammusslor
Delectopecten